O Botola de 2005-06 foi à 50ª temporada da Premier League marroquina . Wydad Casablanca venceu seu 16° campeonato na história , 13 anos depois de seu último título da liga em 1993.

Clubes

Promovidos e rebaixados

 P : promovidos da Botola 2 2004-05

Tabela

C : campeão da Taça do Trono de 2006

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos